Mwiyanike kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwiyanike (periodiskt vattendrag), Cankuzo, 
 Mwiyanike (vattendrag), Ruyigi, 

Robotskapade Burundiförgreningar